— серия видеоигр в жанре двухмерного файтинга, созданных и издаваемых в Японии компанией Arc System Works; локализованные версии игр издавались в Северной Америке и Европе компаниями  и Zen United соответственно. Аниме-адаптация серии — сериал BlazBlue: Alter Memory — вышла в конце 2013 года.
По состоянию на август 2012 года тираж проданных копий игр серии составил 1,7 миллиона единиц.

Игры серии

Основные

Обновлённые версии

Спин-оффы 
{| class="wikitable" width="100%"
|- style="text-align: center;"
! rowspan="2" | Игра
! colspan="5" | Дата выпуска
|-
! | Япония
! | Северная Америка
! | Европа
! | Австралия
|-
| colspan="6" |
|- bgcolor="#F2F2F2" align="center"
|BlayzBloo: Super Melee Brawlers Battle Royale
| 27 января 2010
| 2 августа 2010
| не издавалась
| не известно
|-
| colspan="6" style="border:none; vertical-align: top;"|Примечания:
 Выпущена для Nintendo DSi и Nintendo DSi XL в 2010 году.
 В Японии издана под названием BlazBlue: Battle × Battle.
|- bgcolor="#F2F2F2" align="center"
| BlazBlue: Clone Phantasma
| 26 декабря 2012
| 21 августа 2014
| не издавалась
| не известно
|-
| colspan="6" style="border:none; vertical-align: top;"|Примечания:
 Выпущен как приложение сервиса .
 Формальный «сиквел» к BlayzBloo: Super Melee Brawlers Battle Royale.
|- bgcolor="#f2f2f2" align="center"
| XBlaze Code: Embryo| 23 июля 2013
| 24 июня 2014
| 18 сентября 2015
| не известно
|-
| colspan="6" style="border:none; vertical-align:top;"|Примечания:
 Впервые издана для PlayStation 3 и PlayStation Vita в 2013 году; версия для Windows издана в 2016 году.
 Действие игры происходит за 150 лет до событий сюжета Calamity Trigger.
|- bgcolor="#f2f2f2" align="center"
| Eat Beat, Dead Spike-san| 25 февраля 2015
| 25 февраля 2015
| 25 февраля 2015
| 25 февраля 2015
|-
| colspan="6" style="border:none; vertical-align:top;"|Примечания:
 Выпущена для iOS и Android в 2015 году.
 Музыкальная игра с участием «в главной роли» персонифицированного Dead Spike — одного из спецприёмов Рагны Бладэджа.
|- bgcolor="#f2f2f2" align="center"
| XBlaze Lost: Memories| 9 апреля 2015
| 11 августа 2015
| 21 июня 2016
| не известно
|-
| colspan="6" style="border:none; vertical-align:top;"|Примечания:
 Выпущена для PlayStation 3 и PlayStation Vita в 2015 году; версия для Windows — в 2016 году.
 Сиквел к XBlaze Code: Embryo|- bgcolor="#f2f2f2" align="center"
| BlazBlue: Battle Cards| не известно
| 14 мая 2015
| не известно
| 30 апреля 2015
|-
|colspan="6" style="border:none; vertical-align:top;"|Примечания:
 Карточная игра с участием персонажей франшизы; выпущена для iOS в 2015 году.
|- bgcolor="#f2f2f2" align="center"
| BlazBlue: Cross Tag Battle| colspan="4"| не известно
|-
|colspan="6" style="border:none; vertical-align:top;"|Примечания:
 Командный кроссовер с участием персонажей BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth и RWBY.
|}

 Сопутствующая продукция 

 Печатные издания 

 BlazBlue: Alter Memory 

BlazBlue Alter Memory — двенадцатисерийный аниме-сериал, вышедший на экраны 8 октября 2013 года, основанный на серии игр BlazBlue. В сериале пересказываются сюжеты игр BlazBlue: Calamity Trigger и BlazBlue: Continuum Shift. Сериал лицензирован компанией Funimation в Северной Америке как потоковое мультимедиа, предназначенное для домашнего просмотра.

 Критика 
Сериал изначально имел низкий рейтинг ожидания. Критики оценили проект негативно, назвав сериал «полным беспорядком». Изначально рассчитывая на аудиторию, состоящую из поклонников игры, создатели не поставили перед собой задачи объяснить сложную терминологию. Роль большинства персонажей не была раскрыта. Одним из немногих достоинством, которым обладал сериал, было заимствование сюжета BlazBlue: Continuum Shift. IMDB оценил сериал на 6,6/10. Не в меньшей степени сериал был раскритикован у поклонников BlazBlue. Критик Japan Curiosity, сам являющийся фанатом серии, поставил сериалу оценку 10/100, заявив, что «аниме убило игру». Негативной оценке подверглась вся работавшая над проектом студия, включая даже сэйю.

 Играбельные персонажи 

Пометки
 Появляется как «Беспредельная» форма Лямбды-11.
 Впервые появляется в домашних версиях оригинальной Continuum Shift.
 Впервые появляется в Continuum Shift Extend.
 Впервые появляются в домашних версиях оригинальной Chrono Phantasma.
 Впервые появляются в Chrono Phantasma Extend.
 Впервые появляются в домашних версиях Central Fiction''.
 Доступен в качестве дополнительного контента.
 Может быть разблокирован после прохождения сюжетного режима.

Примечания

Ссылки 
 Официальный японский сайт серии 
 Официальный англоязычный сайт серии 

Серии компьютерных игр
Компьютерные игры-антиутопии